Натуральне число 487
 487 рік до нашої ери
 487 рік нашої ери